

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Rurzyca – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów

Cieki w Polsce 
 Rurzyca – rzeka, prawy dopływ rzeki Odra
 Rurzyca – struga, prawy dopływ rzeki Gwda

Zobacz też 
 Różyca